Saint-Ciers ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Kanton Saint-Ciers-sur-Gironde, Département Gironde

Gemeinden:
 Saint-Ciers-Champagne, Département Charente-Maritime
 Saint-Ciers-d’Abzac, Département Gironde
 Saint-Ciers-de-Canesse, Département Gironde
 Saint-Ciers-du-Taillon, Département Charente-Maritime
 Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Département Charente
 Saint-Ciers-sur-Gironde, Département Gironde